Nakashima é um sobrenome de origem Japonesa utilizado por aproximadamente 12.000 (doze mil) pessoas. 

A maior parte das pessoas que possui esse nome habita o país do Japão (Nihon), em segundo lugar é o Brasil com mais de 4.000 (quatro mil) pessoas registrada.

Alguns brasileiros com variação como: Kenji Kaio Barros Nakashima ou simplesmente Sumihio Nakashima.

Nakashima é a junção de duas palavras japonesas: Naka + shima e bem perto das famílias Nakajima.

Significa dentro da ilha.

Pessoas
Aline Nakashima
Mika Nakashima

Outros
21234 Nakashima

Ver também
Nakajima

Desambiguação